Sportverein Bergisch Gladbach 09 e. V. é uma agremiação esportiva alemã, fundada em 1909, sediada em Bergisch Gladbach, na Renânia do Norte-Vestfália.

História 
O clube foi fundado em 1909 como Fußball Club Bergisch Gladbach sendo acompanhado nesse mesmo ano pelos membros da FC Montania Bergisch-Gladbach. Em 22 de janeiro de 1919, o FC se fundiu com o Turn-und Sportverein der Firma JW Zanders Bergisch Gladbach para formar o Sport-Verein Bergisch Gladbach. Haveria uma nova união com o VfL Gronau em 1936. A equipe começou a participar da Landesliga Rheinbezirk, em 1948. Na temporada seguinte, disputou a 2. Liga-Oeste (II). 

Na sequência da reorganização da liga em 1952, o FC foi inserido na Amateurliga Mittelrhein (III), na qual venceu seu primeiro título, em 1953, antes de conquistar por 3 a 2 a decisão do Campeonato Alemão Amador, na final contra o Hamburger SV. A conquista o levou à primeira rodada da DFB-Pokal, a Copa da Alemanha, em 1954. O time ainda conquistaria o título da Amateurliga Mittelrhein em 1955, 1956 e 1958. O FC foi incapaz de repetir o sucesso anterior e o seu desempenho caiu ao longo dos anos 1960. Na década seguinte o clube atuou em nível mais baixo na terceira divisão. 

Em 1973, o time se uniu a SV Blau-Weiss, SV Katterbach e Sportfreunde Paffrath para formar o SSG Bergisch Gladbach. O ajuntamento de forças, contudo, não melhorou a sorte do clube, o qual caiu para o menor nível do futebol alemão. Desde então o time tem feito aparições esporádicas na Oberliga Nordrhein (IV) nas temporadas 1987-1988, 1996 a 1998 e 2003-2004. Mais recentemente o clube voltou a jogar a quarta divisão em 2006. No ano seguinte, o Bergisch Gladbach decidiu remover o SSG de seu nome. Haveria uma nova mudança de denominação em abril de 2008 para SV Bergisch Gladbach 09, embora o time simplesmente seja comumente chamado de Bergisch Gladbach 09. Atualmente a equipe disputa a NRW-Liga (V), na qual ficou em décimo-segundo lugar na temporada 2010-2011, permanecendo na mesma divisão.

Futebol feminino 
O Bergisch Gladbach possuiu uma bem-sucedida equipe feminina que tem um recorde de nove títulos nacionais conquistados, bem como três copas DFB-Pokal, a Copa da Alemanha. O clube já revelou 18 jogadoras que integraram a Seleção Nacional. Silvia Neid é a mais conhecida. Em 1996, o departamento deixou o clube para se tornar parte do TuS Köln rrh., que por sua vez, perdeu o elenco para o Bayer Leverkusen, após a temporada 2007-2008.

Títulos 
 Campeão Amador Alemão: 1953;
 Landesliga Mittelrhein Campeão: 1995;
 Verbandsliga Mittelrhein Campeão: 1996, 2006, 2009;

Futebol Feminino
 Campeão Alemão: 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989;
 DFB-Pokal Campeão: 1981, 1982, 1984;

Cronologia

Ligações externas 
 Site oficial
 Site dos SV09-Fanclubs "Red Devils"

Clubes de futebol da Alemanha
Clubes de futebol fundados em 1909